Gasenga kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Gasega, vattendrag, Cibitoke, 
 Gasenga (vattendrag i Burundi), Cibitoke, 

Robotskapade Burundiförgreningar